Casteller – vino DOC prodotto in Trentino
Casteller – una delle tre colline di Trento
Fet casteller – tradizione della Catalogna

Pagine correlate 
Castelliere